Ранчо ел Канал има више значења:

 Ранчо ел Канал (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Канал (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Канал (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику